Константин Сараджев: Сараджев, Константин Соломонович (1877―1954) ― дирижёр.
 Сараджев, Константин Константинович (1900―1942) ― звонарь, сын предыдущего